Евгений Владимирович Амбарцумов (23 декабря 1917, Москва — 26 ноября 1969, Ленинград) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей. Церковный деятель 1950—1960-х годов, в 1967—1969 годах настоятель Князь-Владимирского собора в Ленинграде.

Сын священномученика протоиерея Владимира Амбарцумова.

Биография 
Детство и юность Евгений Амбарцумов провёл в Москве. Он рано лишился матери, умершей от пищевого отравления в 1923 году. Воспитанием Евгения и его сестры Лидии занималась Мария Жучкова, друг семьи Амбарцумовых.

В 1937 году отец Евгения, протоиерей Владимир Амбарцумов, был арестован и через несколько месяцев расстрелян. Дети получили ложное известие, что их отец осуждён на 10 лет без права переписки.

Несмотря на статус сына «врага народа», в 1940 году Амбарцумов с отличием окончил литературный факультет Московского областного педагогического института. Во время учёбы, в 1939 году, он вступил в брак с Татьяной Винокуровой.

В 1941 году Амбарцумов с семьёй уехал в эвакуацию в город Канаш Чувашской АССР (в начале войны детей «врагов народа» в армию не призывали). Там он работал на Канашском вагоноремонтном заводе. В Чувашии семья Амбарцумовых претерпела много лишений, от дифтерии умерла старшая дочь Наталья. В 1942 году Евгений Амбарцумов Канашским военным комиссариатом был призван в РККА. В 1943 году попал на фронт. Служил санинструктором в 239-м гвардейском артиллерийском полку, участвовал в форсировании реки Свири и боях на озере Балатон. 9 июля 1944 года, во время наступательных боев в Карело-Финской ССР, был награждён медалью «За отвагу», за то, что под сильным огнём противника оказал первую помощь трём тяжелораненым бойцам и своими силами вынес их с поля боя в зону безопасности. Окончил войну в звании гвардии младшего сержанта.

После войны Амбарцумов возвратился в Москву. Некоторое время работал по специальности в библиотеке Государственного литературного музея.

Под влиянием богослова, протоиерея Петра Гнедича Евгений Амбарцумов принял решение стать священником. Для этого семье Амбарцумовых пришлось переехать в Ленинград, так как в Москве человеку с высшим образованием было практически невозможно стать священнослужителем.

С 1947 года работал главным библиографом, а впоследствии директором научной библиотеки Института литературы Академии наук (Пушкинского Дома) в Ленинграде.

В 1951 году стал библиотекарем Ленинградской духовной академии (ЛДА). В том же году епископ Лужский Симеон (Бычков) рукоположил его во диакона, а через три дня во пресвитера. Cлужил в Князь-Владимирском и Николо-Богоявленском соборах Ленинграда.

В 1959 году возведён в сан протоиерея.

Митрополитом Гурием (Егоровым) назначен секретарём Ленинградской епархии. Остался на этой должности после назначения на кафедру Никодима (Ротова).

В 1960 году назначен сотрудником ОВЦС. В составе делегаций Русской православной церкви посетил Германию, Японию, США.

С 1962 по 1967 год нёс послушание настоятеля Троицкого собора закрытой тогда Александро-Невской лавры и благочинного Патриарших приходов в Финляндии. Награждён орденом Святого Агнца III степени Финской автономной православной церкви.

В 1965 году по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) назначен преподавателем Конституции СССР в ЛДА.

Оказал влияние на становление будущего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарх рассказывал об этом так:
Один очень мудрый ленинградский священник, Царствие ему Небесное, отец Евгений Амбарцумов, который преподавал у нас в духовной академии, узнав, что я подал прошение о монашестве, сказал мне:
— Володя, ты отдаёшь себе отчёт, что ты сделал?
— Да, но не до конца.
— Ты же решил судьбу не только за себя, двадцатидвухлетнего мальчика. Ты сказал «да» и за тридцати-, и сорока- и пятидесятилетнего мужчину. И за шестидесятилетнего, и семидесятилетнего старика. Ты за всех за них сказал «да». А не может получиться так, что вот этот семидесяти-, шестидесятипятилетний будет потом плеваться на тебя?
— Не знаю. На это у меня нет ответа.
Тогда я отдал себя в руки Божьи. Как бы проведя черту, сказал себе: «27 марта 1969 года — это тот день, когда я должен решить. Если к этому времени не женюсь, принимаю монашество».

С 1967 года и до смерти был настоятелем Князь-Владимирского собора.

Заочно окончил Ленинградскую духовную семинарию. По благословению Ленинградского митрополита Никодима (Ротова) в 1960-х годах преподавал предмет «Конституция СССР» в ЛДА, а также литургику и практическое руководство для пастырей в Ленинградской духовной семинарии. В 1969 году удостоен степени кандидата богословия и учёного звания доцента. Автор ряда статей в Журнале Московской Патриархии.

26 ноября 1969 года скончался после продолжительной тяжёлой болезни. Отпевание в Князь-Владимирском соборе совершил ректор ЛДА епископ Тихвинский Герман (Тимофеев) в сослужении 30 священников и диаконов. На отпевании присутствовал генеральный консул Финляндии.

Отец Евгений Амбарцумов похоронен на кладбище в городе Всеволожске Ленинградской области.

Публикации 
 Пребывание в СССР пробста Альфа Иогансена // Журнал Московской Патриархии. М., 1959. № 12. стр. 20.
 Ответный визит делегации Русской Православной Церкви в Германскую Демократическую Республику // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 9. стр. 63-73.
 Архиепископ Японский Николай (Касаткин) [к 100-летию со дня прибытия его в Японию] // Журнал Московской Патриархии. М., 1961. № 10. стр. 14-20.
 Встреча с друзьями мира в Японии // Журнал Московской Патриархии. М., 1961. № 12. стр. 33-37.
 Одиннадцать дней у заокеанских друзей // Журнал Московской Патриархии. М., 1964. № 1. стр. 50-56.
 Престольный праздник в Покровском патриаршем приходе в Финляндии // Журнал Московской Патриархии. М., 1965. № 3. стр. 24-28.
 40-летие патриарших общин в Финляндии // Журнал Московской Патриархии. М., 1967. № 5. стр. 15-25. (в соавторстве с иеродиаконом Гавриилом (Стеблюченко))
 Еще раз о церковной жизни в Финляндии // Журнал Московской Патриархии. М., 1966. № 10. стр. 7-13.
 Праздник в Линтула [Финляндия] // Журнал Московской Патриархии. М., 1967. № 10. стр. 58-59.

Семья и дети 
 Отец — протоиерей Владимир Амбарцумов
 Сестра — Лидия, супруга известного церковного деятеля и богослова, протоиерея Глеба Каледы
 Супруга — Татьяна Александровна Винокурова

Дети
 Амбарцумова, Наталья Евгеньевна — умерла в младенчестве от дифтерии во время эвакуации в Чувашии.
 Амбарцумов, Алексий Евгеньевич (12 июня 1946 — 21 апреля 2019) — протоиерей, в 2003—2015 настоятель храма во имя святых Константина и Елены, Всеволожск, Ленинградская область, в 2015—2019 настоятель Богоявленского храма в пос. Разметелево, Всеволожский район, Ленинградская область.
 Амбарцумов, Дмитрий Евгеньевич (1948—2010), протоиерей, настоятель храма во имя святителя Николая, пос. им. Свердлова, Всеволожский район, Ленинградская область.
 Амбарцумов, Николай Евгеньевич (1950—1986), священник.
 Ильяшенко (Амбарцумова), Мария Евгеньевна — матушка, супруга священника Александра Ильяшенко, воспитала 12 детей.
 Амбарцумов, Владимир Евгеньевич
 Станюкович (Амбарцумова), Валентина Евгеньевна (8 августа 1957—2013)
 Амбарцумов, Иоанн Евгеньевич (24 февраля 1953 — 31 марта 2015)

Примечания

Ссылки 
 Отец Евгений Амбарцумов: «Он умел нести веру и через барьеры!» // pravmir.ru, 3 июня 2008 г.

Протоиереи Русской православной церкви